Стивен Соммерс — американский кинорежиссёр, актёр, сценарист и продюсер. Известен как режиссёр первых двух фильмов кинотрилогии «Мумия».

Ранняя жизнь 
Стивен Соммерс родился в Индианаполисе, Индиане, и вырос в Сент-Клауде, Миннесоте, где он поступил в школу «St. Cloud Apollo High School». В 1980 году он окончил «Университет Святого Джона» в Колледжвилле, Миннесоте, и «Севильский университет» в Испании. После окончания, он провёл 4 года как актёр в театральных группах и как руководитель рок-банд по всей Европе. Он моментально вернулся в Соединённые Штаты и переехал в Лос-Анджелес, где он окончил «Школу Кинематографических Искусств USC» за три года, заработав степень магистра и выиграв премию за режиссёрскую и над сценарием работы короткометражки «Превосходное алиби».

Карьера 
«Превосходное алиби» помогло Соммерсу приобрести независимое финансирование, чтобы написать сценарий и снять свой первый полнометражный фильм, гоночный подростковый фильм «Поймай меня, если сможешь», снятый за 800 000 долларов в своём родном городе Сент-Клауде. Фильм продали на Каннском кинофестивале за 7 миллионов долларов и позже дебютировал на видео в Соединённых Штатах.

Почти четыре года спустя, банкротство и опасность того, что его дом будет отобран, он написал сценарий и снял адаптацию классической сказки Марка Твена «Приключения Гека Финна» для Walt Disney Pictures, так же как и «Книгу джунглей». Позже он написал сценарии к фильмам «Стрелок» и «Том и Гек», где он также был исполнительным продюсером для Disney (наряду с теле-версией 1997 года «Оливера Твиста» с Ричардом Дрейфусом и Элайджей Вудом в главных ролях), и также работал сценаристом в Hollywood Pictures. Пока там он был, он работал над сценарием, названным «Щупальца», позже который он снял под названием «Подъём с глубины» в 1998 году.

В 1999 году он написал сценарий и снял высоко-бюджетный ремейк фильма «Мумия» для Universal Studios. Фильм стал хитом, а Соммерс получил 2 номинации на премию «Сатурн» за «лучшую режиссуру» и «лучший сценарий» в 2000 году Академией научной фантастики, фэнтези и фильмов ужасов. Успешный сиквел, «Мумия возвращается», последовал два года спустя, и он также был автором сценария и продюсером фильма 2002 года «Царь скорпионов», приквела/спин-оффа фильма «Мумия возвращается».

В 2004 году Соммерс основал свою собственную компанию (вместе партнёром монтажёром/продюсером Бобом Дюксэем), «The Sommers Company», и вернулся в театральный экран с фильмом «Ван Хельсинг», где говорится о легендарном охотнике на вампиров Гэбриеле Ван Хельсинге, который сражается против монстров Universal: графа Дракулы, Человека-волка и монстра Франкенштейна. До того как «Ван Хельсинг» вышел на экраны, Соммерс и Дюксэй начали производство спин-оффа-телесерий названного «Трансильвания» на канале NBC.

Со времён «Ван Хельсинга» Соммерс был привлечён ко множеству проектов. Изначально он должен был стать режиссёром фильма «Ночь в музее», но выбыл из-за творческих разногласий. Он был также привлечён к ремейку фильма «Когда миры столкнутся» (где исполнительным продюсером будет Стивен Спилберг), новой адаптации романа «Флэша Гордона», удалого приключенческого фильма «Airborn» по одноимённому роману, романтической/приключенческой истории, названной «Большая любовь», и ремейку французского фильма «Les Victimes». Соммерс отказался стать режиссёром фильма «Мумия: Гробница императора драконов», вместо этого став одним из продюсеров фильма.

Соммерс снял летнюю, боевиковую адаптацию 2009 года «G.I. Joe: Бросок кобры» для Paramount Pictures, где он также был продюсером фильма. Примерно в то же время, он разрабатывал адаптацию «Тарзана» для Warner Bros., но покинул проект. Его самый недавний фильм, «Странный Томас», был отменён от релиза на неопределённый срок из-за судебных исков против производственной компании.

Фильмография

Сотрудничества 
У Стивена Соммерса есть актёры, которые снялись в нескольких фильмах, над которыми он был продюсером, сценаристом и режиссёром, а именно:

Примечания

Ссылки 
 
 Официальный сайт

Выпускники Колледжа Святого Бенедикта и Университета Святого Иоанна
Выпускники Школы кинематографических искусств Университета Южной Калифорнии
Выпускники Университета Южной Калифорнии